Евста́фий ( — «крепкий, здоровый, уравновешенный, спокойный» от  — «хорошо, добро, благо» +  — «твердо стоящий») — мужское имя.

Варианты 
Варианты данного имени отличаются в различных языках:
 в латинском — Eustachius, Eustathius
 в русском — Евстафий, Астафий, Евстахий, Остафий, Стахей, Стахий
 в украинском — Оста́п
 в белорусском — Яўстах, Астап
 в немецком — Ойстах
 в английском — Юстас (Eustace)
 в армянском — Եվստաթեոս (Евстатеос)
 в испанском — Eustaquio, Eustacio
 во французском — Eustache (Эсташ) (имя наследственно носили правители графства Булонь из Фландрского дома и дома де Блуа-Шампань).
 в грузинском — ესტატე, ტატო (Эстате, Тато)
 в осетинском — Æфсати
 в карачаево-балкарском — Апсаты
 в польском — Eustachy, Eustachiusz, Eustacy, Eustacjusz

Известные носители 
 Евстафий (ум. 1025) — патриарх Константинопольский.
 Евстафий I — архиепископ Сербский (1278—1285).

 Евстафий Антиохийский — архиепископ Антиохийский (323—331), глава Вселенского (Никейского) собора 325 года.
 Евстафий Апсилийский (ум. 740) — святой.
 Евстафий Каппадокийский — античный философ-неоплатоник, представитель Пергамской школы неоплатонизма (IV век).
 Евстафий Литовский — священномученик.
 Евстафий Макремволит — византийский писатель и чиновник второй половины XI века.
 Евстафий Мстиславич — князь Тмутараканский в 1024—1032 годах.
 Евстафий Мцхетский — святой.
 Евстафий Плакида — великомученик.
 Евстафий Севастийский (~ 300 — после 377) — аскет, епископ Севастии.
 Евстафий Солунский — византийский церковный писатель XII века, архиепископ Солуни.
 Евстафий — изборский и псковский князь XIV века.

 Евстафий (Евдокимов) (род. 1951) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший Читинский и Забайкальский.
 Евстафий (Романовский) (1809—1885) — духовный писатель.
 Евстафий (Эфстафиу) (1910—1982) — епископ Александрийской православной церкви.

Персонажи 
 Остап Бендер — персонаж романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова.

Корабли 
 «Евстафий Плакида» — корабль русского флота (1762—1770), участвовавший в Чесменской битве.
 «Евстафий» — броненосец русского флота (1911—1922).
 «Евстафий» — фрегат Черноморского флота Российской империи.
 Броненосцы типа «Евстафий».

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки